Kotto peut faire référence à :

Patronymes 

 Irma Andersson-Kottö (1895-19?), botaniste suédoise ;
 Danièle Diwouta-Kotto (1960-), designer et architecte camerounaise ;
 Maka Kotto (1961-), artiste et homme politique québécois ;
 Yaphet Kotto (1939-2021), acteur américain.

Toponymes

Kotto, un village de la commune d'Ekondo-Titi ;
 Kotto, un village de la commune de Mbanga ;
 Kotto I, un village de la commune de Mbonge ;
 Kotto II, un village de la commune de Mbonge ;
 Kotto Barombi, un village de la commune de Mbonge ;
 Big Kotto, un village de la commune de Mbonge ;
 Kotto, un quartier de Douala, la capitale économique.

Kotto, une rivière d'Afrique centrale qui coule en République centrafricaine ;
 Kotto, une localité et une commune rurale de la préfecture de la Basse-Kotto.
 Basse-Kotto, une des 16 préfectures ;
 Haute-Kotto, la plus vaste des 16 préfectures ;
 Kotto-Oubangui, une commune rurale de la préfecture de la Basse-Kotto ;
 Ouandja-Kotto, une commune rurale de la préfecture de la Haute-Kotto ;

Voir aussi